Auheim ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Großauheim, Stadtteil von Hanau im Main-Kinzig-Kreis in Hessen
 Klein-Auheim, Stadtteil von Hanau im Main-Kinzig-Kreis in Hessen